{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61801) - || 2000 QV184 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61802) - || 2000 QA185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61803) - || 2000 QL185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61804) - || 2000 QO185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61805) - || 2000 QR185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61806) - || 2000 QZ185 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61807) - || 2000 QC186 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61808) - || 2000 QD187 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61809) - || 2000 QG187 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61810) - || 2000 QM187 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61811) - || 2000 QQ187 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61812) - || 2000 QP189 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61813) - || 2000 QQ189 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61814) - || 2000 QX189 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61815) - || 2000 QZ189 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61816) - || 2000 QR190 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61817) - || 2000 QV190 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61818) - || 2000 QW190 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61819) - || 2000 QT191 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61820) - || 2000 QV191 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61821) - || 2000 QW191 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61822) - || 2000 QF192 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61823) - || 2000 QF193 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61824) - || 2000 QU193 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61825) - || 2000 QV193 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61826) - || 2000 QC194 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61827) - || 2000 QZ194 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61828) - || 2000 QC195 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61829) - || 2000 QL195 ||26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61830) - || 2000 QA196 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61831) - || 2000 QB196 ||28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61832) - || 2000 QL196 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61833) - || 2000 QM196 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61834) - || 2000 QS196 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61835) - || 2000 QX196 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61836) - || 2000 QA197 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61837) - || 2000 QC197 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61838) - || 2000 QL197 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61839) - || 2000 QA198 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61840) - || 2000 QL198 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61841) - || 2000 QW199 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61842) - || 2000 QE200 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61843) - || 2000 QT200 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61844) - || 2000 QU200 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61845) - || 2000 QW200 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61846) - || 2000 QH201 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61847) - || 2000 QW201 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61848) - || 2000 QG202 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61849) - || 2000 QP202 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61850) - || 2000 QZ202 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61851) - || 2000 QA204 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61852) - || 2000 QB204 ||29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61853) - || 2000 QO204 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61854) - || 2000 QQ204 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61855) - || 2000 QE205 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61856) - || 2000 QJ205 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61857) - || 2000 QL205 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61858) - || 2000 QM205 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61859) - || 2000 QS205 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61860) - || 2000 QT205 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61861) - || 2000 QA207 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61862) - || 2000 QA208 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61863) - || 2000 QJ208 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61864) - || 2000 QL208 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61865) - || 2000 QO210 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61866) - || 2000 QE211 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61867) - || 2000 QQ211 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61868) - || 2000 QN212 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61869) - || 2000 QO212 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61870) - || 2000 QV212 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61871) - || 2000 QE213 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61872) - || 2000 QH213 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61873) - || 2000 QN213 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61874) - || 2000 QX213 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61875) - || 2000 QS214 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61876) - || 2000 QN215 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61877) - || 2000 QU215 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61878) - || 2000 QD216 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61879) - || 2000 QQ216 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61880) - || 2000 QC217 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61881) - || 2000 QS217 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61882) - || 2000 QA218 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61883) - || 2000 QU218 ||20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61884) - || 2000 QJ219 ||20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61885) - || 2000 QN219 ||20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61886) - || 2000 QV219 ||20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61887) - || 2000 QF220 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61888) - || 2000 QO220 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61889) - || 2000 QL221 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61890) - || 2000 QZ221 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61891) - || 2000 QO222 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61892) - || 2000 QQ222 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61893) - || 2000 QX222 ||21 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (61894) - || 2000 QT224 ||26 augustus 2000 || NEAT
|-
| (61895) - || 2000 QV224 ||26 augustus 2000 || NEAT
|-
| (61896) - || 2000 QG227 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61897) - || 2000 QY227 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61898) - || 2000 QZ227 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61899) - || 2000 QN228 ||31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (61900) - || 2000 QQ228 ||31 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten